У півфінал чемпіонату світу 1982 року вийшли чотири переможці груп другого етапу — Польща (A), ФРН (B), Італія (C), Франція (D). 

Пари: Польща — Італія та ФРН — Франція.

Якщо за 90 хвилин основного часу бала зафіксована нічия — призначалися два додаткові тайми по 15 хвилин кожний. Якщо 120 хвилин не виявили переможця гри — призначалася серія штрафних 11-метрових ударів.

Плей-оф

Півфінал

Матч за третє місце

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат світу 1982 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1982 на сайті RSSSF  

Чемпіонат світу з футболу 1982
Липень 1982